

Lokalizacje

Niemcy 
 Hohenthann – dzielnica gminy Tuntenhausen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Hohenthann – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut

Zobacz też 
 Hohentann  
 Hohenthan
 Hohe Tanne